Existuje více nositelů příjmení Robbins:

 Alexandra Robbins (1976) – americká investigativní novinářka a spisovatelka
 Anne Frances Robbins (1921–2016) viz Nancy Reaganová
 Frederick Chapman Robbins (1916–2003) – americký lékař, pediatr a virolog
 Gil Robbins (1931–2011) – americký herec a folkový hudebník
 Jerome Robbins (1918–1998) – americký tanečník, choreograf, režisér a divadelní producent židovského původu
 Lionel Robbins (1898–1984) – britský ekonom
 Marty Robbins (1925–1982) – americký country zpěvák
 Royal Robbins (1935–2017) – americký horolezec
 Ryan Robbins (1971) – kanadský herec
 Tim Robbins (1958) – americký herec a režisér
 Tom Robbins (1932) – americký postmoderní spisovatel
 William Jacob Robbins (1890–1978) – americký botanik a fyziolog